Jean Gaudrat, auteur plus connu sous le nom de Jean Cosmos ;
 Marie-Agnès Gaudrat-Pourcel, auteur de livres pour enfants ;
 Marie-Laurence Gaudrat, artiste française.
Patronyme français